Торрекуадрада-де-Молина ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 19 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Torrecuadrada de Molina

Муниципалитеты Гвадалахары